Living to Love You – canzone/singolo di  Piet Veerman del 1975
 Living to Love You – canzone/singolo di  Sarah Connor del 2004